A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2018 foi a 70ª edição do campeonato promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, o espanhol Marc Márquez conquistou o pentacampeonato ao vencer o GP do Japão e ser beneficiado pelo abandono do italiano Andrea Dovizioso, seu rival mais próximo na classificação.

Na Moto2 e Moto3, o italiano Francesco Bagnaia e o espanhol Jorge Martín, respectivamente, foram os campeões.

Calendário
A Federação Internacional de Motociclismo anunciou o calendário com 19 corridas.

Resultados

MotoGP

Equipas e pilotos

Mudanças nas equipas
 A LCR Honda volta a competir na MotoGP com 2 motos. Desde 2016, a equipa usava apenas um equipamento nas corridas.
 A equipa Aspar Racing Team mudou seu nome para Ángel Nieto Team, em homenagem a Ángel Nieto, falecido em 2017.

Mudanças de pilotos
 Depois de uma temporada abaixo do esperado, Héctor Barberá foi "rebaixado" à Moto2, depois de 8 anos na MotoGP.
 Sam Lowes não teve seu contrato renovado com a Aprilia Racing Team Gresini e voltou à Moto2.
 Jonas Folger estava na pré-lista de inscritos para a temporada, mas foi afastado por problemas de saúde. Para seu lugar, foi contratado o malaio Hafizh Syahrin, primeiro representante de seu país na MotoGP e também o primeiro muçulmano a competir na história da categoria.
 Thomas Lüthi, Franco Morbidelli e Takaaki Nakagami foram promovidos para a MotoGP.
 Loris Baz deixou a MotoGP para voltar a correr no Mundial de Superbike. Ele disputou ainda o GP da Grã-Bretanha pela Red Bull KTM Factory Racing, no lugar do lesionado Pol Espargaró.

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação de construtores

Classificação por equipas

Moto2

Equipas e pilotos

Mudanças de pilotos
 Depois de não ter renovado seu contrato com a Aprilia Racing Team Gresini para disputar a divisão principal da MotoGP, Sam Lowes voltou à Moto2, onde correu em 2014 e 2016.
 O campeão da Moto3 em 2017, Joan Mir, assinou com a EG 0,0 Marc VDS, substituindo Franco Morbidelli, promovido à MotoGP.
 Xavi Vierge substituiu o alemão Sandro Cortese na equipa Dynavolt Intact GP. Bo Bendsneyder foi outro piloto que foi promovido à divisão intermediária.
 O brasileiro Eric Granado, contratado pela Forward Racing, regressou à Moto2 após 6 anos. Sem resultados de expressão, foi substituído pelo espanhol Isaac Viñales a partir do GP da Áustria.
 Romano Fenati teve o contrato rescindido pela equipa Marinelli Snipers Team após o incidente com Stefano Manzi no GP de San Marino e Riviera de Rimini, quando acionou o freio da Suter de seu rival e quase provocou um acidente grave. Fenati, inicialmente, fora punido com 2 corridas de suspensão. Manzi criticou a atitude do compatriota, e classificou o ato como uma tentativa de assassinato.

Classificação de pilotos

Classificação Construtores

Classificação por Equipas

Moto3

Equipas e pilotos

Classificação por Pilotos

Classificação Construtores

Classificação por Equipas

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2018
2018 no motociclismo
M